Utwory organowe autorstwa J.S. Bacha:
 Toccata i fuga d-moll (BWV 538)
 Toccata i fuga d-moll (BWV 565)